Borisoglebskij 
 Borisoglebskij rajon
 Borisoglebskij (Oblast' di Jaroslavl')
 Monastero di Borisoglebskij

Pagine correlate 

 Borisoglebsk